Albert von Enn ist der Name folgender Personen:

* Albert I. von Enn († 1336), 1324–1336 Bischof von Brixen
 Albert II. von Enn († 1379), 1374–1377 Bischof von Brixen